André Martins Valadas Cruz, nascido em Portugal a 23 de abril de 2002, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal